Ломм:
Ломм, Пьер (; 1930—2019) — французский кинооператор.
Ломм, Александр Иозефович (псевдоним; настоящее имя — Вацлав Кличка, ) (1925—1993) — чешский писатель-фантаст, писавший преимущественно на русском языке.

См. также 
 Ломмель, Ойген (Ойген Корнелиус Йозеф фон Ломмель; 1837—1899) — немецкий физик.
 Лом (значения) — слово со многими значениями: топонимы, персоналии и др.
 LOM (англ. Learning Object Metadata, LOM) — метаданные объекта обучения; модель данных, как правило, закодированная в формате XML.